Артём Сергеевич Чернов (28 апреля 1982, Новокузнецк — 11 декабря 2020, Уфа) — российский хоккеист, нападающий. Воспитанник новокузнецкого хоккея.

Карьера 
Начал свою профессиональную карьеру в 1999 году в составе новокузнецкого «Металлурга», выступая до этого за его фарм-клуб. В своём дебютном сезоне Артём провёл на площадке 14 матчей, набрав 5 (2+3) очков. В следующем году на драфте НХЛ он был выбран в 5 раунде под общим 162 номером клубом «Даллас Старз», после чего в сезоне 2000/01 стал одним из самых результативных игроков «Кузни», набрав 32 (15+17) очка в 44 проведённых матчах.

Благодаря своей успешной игре перед началом следующего сезона на Чернова обратил внимание омский «Авангард», однако руководство новокузнецкого клуба отказалось отпускать своего молодого лидера из команды, поэтому Артёму пришлось тайно покидать город, после чего он всё-таки подписал контракт с «ястребами». В первые два сезона в Омске Чернов смотрелся довольно неплохо, в 104 матчах набрав 32 (16+16) очка, однако в сезоне 2003/04 он перестал попадать в состав и 22 декабря 2003 года был отзаявлен клубом.

Перед началом сезона 2004/05 Артём заключил соглашение с московским «Спартаком», однако, проведя в его составе лишь 6 матчей, он покинул клуб и перешёл в минский клуб «Юность-Минск». В составе белорусского клуба Чернов два года подряд становился победителем Экстралиги, а в сезоне 2005/06 он завоевал звание лучшего бомбардира турнира, набрав 65 (27+38) очков в 63 проведённых матчах. В 2006 году Артём подписал контракт с подмосковным ХК МВД, где за два проведённых сезона он набрал 59 (29+30) очков в 100 матчах.

Перед началом дебютного сезона Континентальной хоккейной лиги Чернов продлил своё соглашение с клубом ещё на один год, однако во время предсезонных сборов он получил тяжёлую травму, которая не позволила ему играть в хоккей на протяжении двух последующих лет. 6 августа 2010 года Артём заключил пробное соглашение с московским «Динамо», а спустя месяц он подписал с клубом полноценный однолетний контракт, после чего был отправлен в тверское «Динамо» для набора формы. В составе клуба ВХЛ Чернов в 34 проведённых матчах набрал 25 (14+11) очков, после чего был вызван обратно в Москву.

Перед началом сезона 2011/12 руководство «Динамо» приняло решение продлить соглашение с игроком.

В сезоне 2012/13 выступал за нижегородское «Торпедо». По окончании сезона клуб решил не продлевать с ним контракт, и Чернов перешёл в «Автомобилист».

Международная 
В составе сборной России Артём Чернов принимал участие в юниорском чемпионате мира 2000 года, на котором он вместе с командой стал серебряным призёром, набрав 4 (2+2) очка в 6 проведённых матчах. Также Артём был участником молодёжного первенства мира 2001 года, где россияне заняли лишь 7 место, а сам Чернов в 7 матчах набрал 1 (1+0) очко.

Смерть 
Умер 11 декабря 2020 года в возрасте 38 лет. Причиной смерти стали проблемы с сердцем. Ранее сообщалось, что у Артёма были «проблемы с наркотиками», он лечился от наркозависимости.

Достижения 
 Серебряный призёр юниорского чемпионата мира 2000.
 Бронзовый призёр чемпионата России 2000.
 Чемпион Белоруссии (2): 2005, 2006.
 Лучший бомбардир чемпионата Белоруссии 2006.
 Обладатель Кубка Гагарина сезона 2011/12.
 Бронзовый призёр Кубка Гагарина сезона 2015/16.

Статистика выступлений 
 Последнее обновление: 14 апреля 2016 года

Международная

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте hockeydb.com
 Профиль на сайте eliteprospects.com

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные нападающие
Игроки ХК «Металлург» Новокузнецк
Игроки ХК «Авангард» Омск
Игроки ХК «Спартак» Москва
Игроки ХК «Юниор» Минск
Игроки ХК «Юность-Минск»
Игроки ХК МВД
Игроки ХК «Динамо» Балашиха
Игроки ХК «Динамо» Москва
Игроки ХК «Торпедо» Нижний Новгород
Игроки ХК «Автомобилист»
Игроки ХК «Атлант»
Игроки ХК «Салават Юлаев»
Игроки ХК «Торос»
Игроки ХК «Нефтехимик»
Игроки ХК «Витязь»
Задрафтованные ХК «Даллас Старз»